Melodi Grand Prix 2022 to duńskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022.

Wyniki 
W finale o reprezentowanie Danii powalczy 8 wykonawców.

Do super finału dostaje się 3 najlepszych wykonawców.

Przypisy 

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022
Muzyka w Danii